Jack Coleman puede referirse a:

 Jack Coleman (1958-), actor estadounidense;
 Jack Coleman (1924-1998), baloncestista estadounidense.